Гу́рьевка ( (Мюленфлис — Мельничная река) — малая река в Калининградской области, правый приток Преголи. Длина реки 27 км. Её русло идёт по дуге вокруг города Калининграда, отчего получила в народе название Портянка.

География 
Река Гурьевка начинается около озера Дивное (нем. Damm-Teich). Ниже Гурьевска принимает в себя левый приток Большой Морян. Далее втекает в пруд Чистый, называемый также Исаковское озеро, из которого течёт в главную реку Калининградской области — Преголю, впадает в неё справа на расстоянии 18 км от её устья. Короткий отрезок после Исаковского озера называется Мюллен. Ширина русла реки в верховьях до 2 м, в нижнем течении составляет 5—6 м.

Гидрография 
Относится к категории малых рек. Площадь водосбора составляет 85,2 км². Высота берегов не превышает 1-1,5 м. Пойма реки низкая, местами заболоченная, шириной 20-25 м. Преобладающая глубина воды в русле в период межени составляет 0,2-0,4 м, высота наивысшего весеннего уровня над меженным — 1,0 м. . Около 60 % площади бассейна занимают сельскохозяйственные угодья, из которых половина приходится на пашню. Из-за избыточного переувлажнения почв большая их часть дренирована.

Притоки 
Левый приток Большой Морян, многочисленные ручьи.

Хозяйственная деятельность в бассейне реки 
В прошлом на реке было четыре мельницы: в Трутенау (Медведевка), в Штандау (урочище Свиридово), в Нойхаузене (Гурьевск) и в Ляуте (Исаково). В настоящее время действуют вновь построенные и восстановленные сооружения прудов Верхне-Гурьевского, Гурьевского и Чистого. Их объём — 100 тыс. м³. Эти пруды использовались до недавнего времени для орошения пастбищ и овощных культур. Ресурсы пруда Чистого также использовались для запитки рыбоводного хозяйства и работы малой гидроэлектростанции.

Особенностью хозяйственного использования реки является расположение в её бассейне нескольких крупных населённых пунктов с общей численностью населения более 15 тысяч человек, а также большого промышленного предприятия — птицефабрики производительностью 10 тысяч тонн готовой продукции в год. В устьевой части реки находится учебно-опытное рыбоводное хозяйство Калининградского государственного технического университета.

Гидротехнические сооружения 
На реке Гурьевка находится Заозёрная ГЭС введённая в строй в 1994 году мощностью 0,04 МВт.

Населённые пункты на реке 
Посёлок Орловка, город Гурьевск, посёлок Большое Исаково, посёлок Васильково.

Картографические материалы 
 Калининградская область. Общегеографическая карта. 1:200 000. Федеральная служба геодезии и картографии, Москва 1995.

Примечания

Ссылки 
 фотографии на www.panoramio.com
 
 
 

Притоки Преголи
Реки Калининградской области